Ingo Lesser (ur. 6 lutego 1966) – niemiecki skoczek narciarski reprezentujący barwy NRD i Niemiec. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1985/1986, kiedy zajął 36. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1985/1986: 36
 sezon 1986/1987: 70
 sezon 1988/1989: 45
 sezon 1989/1990: 50

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie 
  Oberwiesenthal – 19.01.1986 (3. miejsce)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Wschodnioniemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1966